Carlos Cáceres puede referirse a:

 Carlos Cáceres Contreras, economista, empresario y exministro de estado de Augusto Pinochet;
 Carlos Cáceres Pino, futbolista chileno.
 Carlos Cáceres Sobrea, pintor argentino.
 Carlos Cáceres Monteiro, periodista portugués